Instorting (astronomie) is de instorting van een sterrenstelsel
Instorting (constructieleer)
 Instorting (ecologie)
Instorting (psychologie)
Instorting (maatschappij)